A42 kan avse:

 A42 – en schacköppning, se ECO-lista

Motorvägar
 A42 (motorväg, Frankrike)
 A42 (motorväg, Portugal)
 A42 (motorväg, Tyskland)